Zgadula – polski program dla dzieci prowadzony przez Ewę Niestrój-Leśniak. Program pod redakcją Marianny Durczok.

Zagadki 
 Zagadka dotycząca serialu animowanego (Doktor Miłek, Pan Boguś, Łebski Harry i Inspektor Gadżet)
 Zagadka przedszkolaków
 Pytanie prowadzącej

Realizacja 
 Leszek Ptaszyński
 Sławomir Siwczyk
 Ryszard Chmura
 Jacek Strzelecki
 Adam Taut
 Wiesław Tokarski
 Marcel Sumara
 Henryk Cimała
 Roman Seweryn

Przypisy

Bibliografia 
 Zgadula – Teleturniej dla dzieci w TVP Katowice (lata 90.)

Polskie programy telewizyjne dla dzieci
Teleturnieje